Die nach dem Komponisten Carl Müllerhartung benannte Müllerhartungstraße steht für 

 Müllerhartungstraße (Bad Sulza)
 Müllerhartungstraße (Weimar)